Argentina
Dipartimento di Minas – dipartimento della provincia di Córdoba
Dipartimento di Minas – dipartimento della provincia di Neuquén